Садовой — фамилия. Известные носители:

 Садовой, Александр Петрович (1906—1963) — Герой Советского Союза.
 Садовой, Павел Иванович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.
 Садовой, Андрей Иванович (род. 1968) — украинский политик. Городской голова Львова с 26 апреля 2006 года.
 Садовой, Филипп Михайлович — композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).

См. также 
 Садовый